Один сантим (;  — «раппен»;  — «чентезимо») — номинал швейцарских денежных знаков, равный  швейцарского франка, выпускавшийся в 1850—2006 годах только в виде монет. Наименьший номинал швейцарских денежных знаков в наличном обращении в 1850—2006 годах.

Разменная денежная единица на государственных языках Швейцарии имеет различные названия: на немецком — раппен (rappen), на французском — сантим (centime), на итальянском — чентезимо (centesimo), на ретороманском — рап (rap). В русскоязычных источниках, как правило, употребляются названия «сантим» и/или «раппен», иногда — «рапп». Номинал на всех швейцарских монетах в сантимах обозначается только цифрами, без названия разменной денежной единицы. Название государства на монетах в один сантим указывалось на латинском языке — HELVETIA.

История 
Конституция Швейцарии, принятая в 1848 году, устанавливала исключительное право федерального правительства на чеканку монеты. 7 мая 1850 года был принят федеральный закон о чеканке монет, в том же году начата чеканка швейцарских монет, в том числе монет в один сантим. Модель монеты выполнил Жан-Жак Барр (Париж) по эскизу Александра Хуттера. Монета этого типа чеканилась до 1941 года из бронзы, а в 1942—1946 годах — из цинка. В 1948 году была начата чеканка монет нового типа, рисунок монеты выполнил Йозеф Тангеймер (Санкт-Галлен).

30 октября 1951 года был принят закон об изъятии из обращения монет образца 1850 и 1942 года, с 1 февраля 1952 года законным платёжным средством являлись монеты в 1 сантим образца 1948 года. Монета этого типа чеканилась до 2006 года. 12 апреля 2006 года был принят закон об изъятии из обращения монет в 1 сантим, с 1 января 2007 года они утратили силу законного платёжного средства. Швейцарский национальный банк принимает к обмену монеты в 1 сантим до 31 декабря 2026 года.

Первоначально монеты в 1 сантим чеканились Парижским монетным двором. Обозначение двора — буква «A» на реверсе. С 1853 по 2006 год монеты чеканились Монетным двором Швейцарии. В 1853—1969 и в 1986—2006 годах обозначение двора — буква «B» на реверсе. В 1970—1985 годах обозначение двора на монетах не указывалось.

Монеты

Тиражи монет

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Монеты Швейцарии
Номиналы в сантимах